Голиков, Владимир:
 Голиков, Владимир Андреевич (род. 1938) — советский и казахстанский аграрий и механизатор.
 Голиков, Владимир Георгиевич (1874 — не ранее 1917) — русский писатель, критик, поэт.
 Голиков, Владимир Митрофанович (1875 — не ранее 1918) — русский поэт и переводчик.
 Голиков, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский хоккеист.